Hasło Andy Bell odnosi się do następujących osób:
 Andy Bell – wokalista Erasure
 Andy Bell – gitarzysta grup muzycznych Ride i Hurricane No. 1 oraz basista Oasis
 Andy Bell – psycholog z Manchester Metropolitan University